

Abbreviazioni 
 Mld – miliardi

Sigle 
 Median Lethal Dose  – dose letale mediana o LD50
 Movimento di Liberazione della Donna
 Marine Luchtvaartdienst  – aviazione di marina, componente aerea della Koninklijke Marine, la marina militare dei Paesi Bassi, dal 1917 al 2008
 MLD – Multicast Listener Discovery. Protocollo usato da IPv6 per scoprire la presenza di membri di un gruppo multicast. Derivato dall'IGMP.

Codici 
 MLD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Malad City, ,